Дутовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Дутовское сельское поселение — входит в Ливенский район

Республика Коми 
 Дутовское сельское поселение — входит в муниципальный район Вуктыл